Clevelândia - município brasileiro do estado do Paraná.
 Clevelândia do Norte - distrito do município brasileiro de Oiapoque, estado do Amapá. 
 Clevelandia - género botânico pertencente à família Orobanchaceae.
 Clevelandia ios - peixe da família Gobiidae.

Ver também
 Cleveland (desambiguação)